La rue de Grenoble est une voie nommée d'après Grenoble, ville française de l'Isère. Plusieurs villes comportent une telle voie.

Allemagne 
 Essen
 Grenoblestrasse
 Halle
 Grenoblestrasse

Autriche 
Innsbruck
 Grenobler Brücke

Burkina Faso 
 Ouagadougou
 Rue de Grenoble

Italie 
Catane
 Piazza Grenoble
Corato
 Piazza Grenoble

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Rue de Grenoble, Strasbourg

 Haut-Rhin :
 Rue de Grenoble, Flaxlanden
 Rue de Grenoble, Mulhouse
 Rue de Grenoble, Zillisheim

Auvergne 
 Allier :
 Rue de Grenoble, Vichy

Haute-Normandie 
 Eure :
 Rue de Grenoble, Évreux

Île-de-France 
 Val-de-Marne :
 Rue de Grenoble, Alfortville
 Rue de Grenoble, Maisons-Alfort
 Rue de Grenoble, Rungis

 Val-d'Oise :
 Rue de Grenoble, Argenteuil

Lorraine 
 Moselle :
 Rue de Grenoble, Creutzwald
 Rue de Grenoble, Freyming-Merlebach

Midi-Pyrénées 
 Haute-Garonne :
 Rue de Grenoble, Toulouse

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Grenoble, Faches-Thumesnil
 Rue de Grenoble, Fourmies

 Pas-de-Calais :
 Rue de Grenoble, Achicourt
 Rue de Grenoble, Auchel
 Rue de Grenoble, Marles-les-Mines
 Rue de Grenoble, Noyelles-sous-Lens
 Rue de Grenoble, Sains-en-Gohelle

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue de Grenoble, Saint-Herblain

 Sarthe :
 Rue de Grenoble, Le Mans

Poitou-Charentes 
 Charente-Maritime :
 Rue de Grenoble, Lagord

Réunion 
 Rue de Grenoble, Le Port

Rhône-Alpes 
 Savoie :
 Rue de Grenoble, Les Échelles

Royaume-Uni 
 Oxford
 Grenoble Road

Tunisie 
 Sfax
 Place de Grenoble

Notes et références 

Grenoble Rue